Susanfe bezeichnet:
 Cabane de Susanfe, Alpenvereinshütte bei Champéry im Schweizer Kanton Wallis
 Col de Susanfe, Bergpass in den Savoyer Voralpen im Schweizer Kanton Wallis